Il singolare del torneo di tennis Cuenca Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Zack Fleishman che ha battuto in finale Boris Pašanski 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Răzvan Sabău (quarti di finale)
 Boris Pašanski (finale)
 Michael Russell (secondo turno)
 Brian Dabul (primo turno)

 John-Paul Fruttero (secondo turno)
 Emiliano Redondi (primo turno)
 Damián Patriarca (primo turno)
 Marcelo Melo (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Cuenca Challenger 2005